Pershing může být:

 osoby
 John J. Pershing (1860–1948) – americký generál

 demografie
 Pershing (Indiana) – sídlo v Indianě v USA
 Pershing (Wisconsin) – sídlo ve Wisconsinu v USA
 Pershing County – okres v Nevadě v USA

 vojenská technika
 M26 Pershing – americký střední tank
 MGM-31 Pershing – americká balistická raketa
 Pershing II – americká balistická raketa

 jiné
 Lokomotiva 163, přezdívaná Peršing (Pershing) – elektrická lokomotiva řady 163 (E 499.3)